Вагенхаузен:

 Вагенхаузен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вагенхаузен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.